Plaats in Indonesië
 Poteran (Raas), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Poteran (Talango), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java